Apterogyna lateritia — вид ос рода Apterogyna из семейства Bradynobaenidae.

Распространение 
Палеарктика: Европа, Крым, Турция, Израиль, Таджикистан, Туркменистан. Среди европейских стран отмечены, в том числе, Греция и Македония.

Описание 
Сходен с аптерогиной волжской, отличаясь следующими признаками: красновато-бурым первым тергитом брюшка (у первого вида он оранжево-бурый), округлыми ямками на передней половине третьего тергита (они вытянутые у волжской аптерогины). Общая длина тела самки около 10 мм. Крыльев у самки нет, самцы крылатые. Окраска тела в целом красновато-бурая, 2—4 сегменты брюшка черные.

Таксономия 
Вид был впервые описан в 1890 году российским энтомологом Фердинандом Фердинандовичем Моравицем (1827—1896) под названием  и в дальнейшем был переописан из разных стран под разными именами, которые в 1994 году были признаны синонимами. Например, в 1954 году советским энтомологом Дмитрием Викторовичем Панфиловым (1923—1995) из Крыма был описан под названием .

Примечания

Литература 
 Mokrousov M. V., A. S. Lelej 2016. To the taxonomy and behavior of Apterogyna mlokosevitzii Radoszkowski, 1879 (Hymenoptera: Bradynobaenidae). // Far Eastern Entomologist. — N 324. P. 17—21. https://www.biosoil.ru/FEE/Publication/538

Ссылки 
 Apterogyna lateritia Morawitz, 1890 — BioLib.cz
 
 Apterogyna lateritia — Eol.org
 Apterogina volgensis (Аптерогина волжская). Красная книга Волгоградской области.
 Apterogyna volgensis. Волжская аптерогина. ООПТ России.
 «Аптерогина волжская»: la finita
Брадинобениды
Животные, описанные в 1890 году
Насекомые Евразии